«The Alternative» — другий студійний альбом проекту «IAMX», випущений навесні 2006 року.

Як і на дебютнику «Kiss + Swallow», на цей альбом потрапили треки заплановані для невиданного четвертого альбому Sneaker Pimps (Song of Imaginary Beings, This Will Make You Love Again). Композиція After Every Party I Die взагалі була видана ще за часи існування Sneaker Pimps — як бі-сайд на синглі «Sick», у 2001 році.

Композиції 
 «President» — 3:54
 «The Alternative» — 4:00
 «Nightlife» — 4:21
 «Lulled by Numbers» — 4:01
 «Song of Imaginary Beings» — 4:27
 «The Negative Sex» — 3:08
 «Bring Me Back a Dog» — 3:23
 «S.H.E» — 3:58
 «Spit It Out» — 3:34
 «After Every Party I Die» — 3:50
 «This Will Make You Love Again» — 4:39

Музичні альбоми 2006
Альбоми IAMX